Ökölvívás (köznapi nevén: boksz) küzdősport
 Box, település Angliában
 Box-alagút, vasúti alagút Angliában